Utzenmühle ist der Ortsname von

 Utzenmühle (Pleinfeld), Ortsteil des Marktes Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Utzenmühle (Wolframs-Eschenbach), Ortsteil der Stadt Wolframs-Eschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern